Гена́р () — французская фамилия. Известные носители:

 Генар, Дениз (1934—2017) — французская легкоатлетка.
 Генар, Нидия (род. 1979) — американская женщина-рестлер и валет.